Shawnee (grup humà), tribu ameríndia que parlen una de les llengües algonquines
 llengua shawnee
 Shawnee (Kansas)
 Shawnee (Ohio)
 Shawnee (Oklahoma)
 Shawnee Hills, població del Comtat de Delaware a l'estat d'Ohio als Estats Units d'Amèrica 
 Fort Shawnee, població dels Estats Units a l'estat d'Ohio